Slovo Lemaitre má následující významy:

 Lemaître – francouzské příjmení
 Lemaitre (hudební skupina) – norská hudební skupina